Lorenzo Montipò (1996) – calciatore italiano
 Sergio Montipò (1918 – ...) – fumettista, disegnatore e calciatore italiano